René Binet (1732-1812), professeur et traducteur français ;
 René Binet (1866-1911), architecte, peintre et théoricien de l'art français ;
 René Binet (1913-1957), militant politique français.